Blankenheim – Comune tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia
Blankenheim – Comune tedesco della Sassonia-Anhalt
Blankenheim – Frazione tedesca di Bebra, nell'Assia